Otavice je lahko:
 Otavice, Ružić (Hrvaška)
 Otavice (Slovenija)